Nom de tres importants batalles lliurades a Panipat (Haryana, Índia):
 primera batalla de Panipat del 21 d'abril de 1526, en la que el mogol Baber va derrotar a Ibrahim Lodi, sultà de Delhi i va establir l'Imperi Mogol a l'Índia.
 Segona batalla de Panipat (1556), entre Akbar el Gran i Adil Shah Suri.
 Tercera batalla de Panipat (1761), entre Ahmad Shah Durrani al front dels afganesos, i una coalició organitzada pels marathes.